Enke ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Enke (* 1922), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker 
 Ferdinand Enke (1810–1869), deutscher Verleger
 Hartmut Enke (1952–2005), deutscher Musiker

 Herbert Enke (1913–2006), deutscher Maler und Grafiker
 Frank Enke (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Johannes Enke (1899–1945), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, Häftling im KZ Buchenwald und Opfer des Faschismus
 Karin Enke (* 1961), deutsche Eisschnellläuferin
 Konrad Enke (1934–2016), Brustschwimmer in der DDR.
 Margit Enke (* 1952), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Robert Enke (1977–2009), deutscher Fußballspieler
 Teresa Enke (* 1976), deutsche Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung
 Werner Enke (* 1941), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Enke (1912–1980), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Wilhelmine Enke (1753–1820), Mätresse des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II., siehe Wilhelmine von Lichtenau
 Willi Enke (1895–1974), deutscher Psychiater, Neurologe und Hochschullehrer

Enke bezeichnet außerdem:
 Enke Verlag, siehe MVS Medizinverlage Stuttgart
 Verlag Palm und Enke

Siehe auch: 
 Encke